Quateiella är ett släkte av tvåvingar. Quateiella ingår i familjen dyngmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dyngmyggor
Quateiella